Базилио () — имя собственное, аналог имени Василий; распространено в виде фамилий.
 Базилио, Кармен (1927—2012) — американский боксёр-профессионал.
 Базилио, Татьяна (род. 1975) — итальянский политик, депутат Палаты депутатов Италии от Движения пяти звёзд.

Вымышленные персонажи 
 Кот Базилио — герой сказки «Буратино» А. Н. Толстого. См. также 
 Сан-Базилио — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, в провинции Кальяри.